Бур — режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах. В частности:
 Бур ледовый рыболовный — устройство для бурения лунок для зимней рыбалки.
 Бур ледовый альпинистский — устройство для страховки на ледовом склоне в альпинизме.
 Бур Зайдельмана — бур для определения плотности (объёмного веса) торфяной почвы.
 Мотобур (бензобур) — портативная буровая установка, которая управляется с помощью физической силы человека.

Топоним 
 Бур — приток реки Оленёк.
 Бур — село в Иркутской области России.
 Бур — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Бур — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.

Фамилия 
 Бур, Генрих (1921—2013) — нидерландский коллаборационист.
 Бур, Дидерик (род. 1980) — нидерландский футболист.
 Бур, Йоханна де (1901—1984) — нидерландская фехтовальщица-рапиристка, призёр чемпионата мира.
 Бур, Лиане (род. 1956) — немецкая гребчиха, рулевая.
 Бур, Маргот (род. 1985) — нидерландская конькобежка.
 Бур, Николь де (род. 1970) — канадская актриса кино и телевидения.
 Бур, Пьетро (род. 2002) — итальянский футболист.
 Бур, Эрнест (1913—2001) — французский дирижёр.
 Бур, Юрий Львович (1887—1949) — российский, советский и латвийский актёр.
 Бур, Ян де (1898—1988) — нидерландский футболист.

Другое 
 БУР — барак усиленного режима.
 «Бур-303» — английская винтовка (см. Ли-Энфилд).
 «Бур» — российский малогабаритный многоразовый гранатомёт.
 «Бур» — тринадцатый эпизод второго сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

См. также 
 Бурр
 Буры
 Бурение
 Бура